Аббревиатура ДБК может обозначать:

 Движение безземельных крестьян — общественное движение в Бразилии, выступающее за предоставление беднякам сельскохозяйственной земли и за органическое сельское хозяйство.
 Дисбактериоз — состояние микробного дисбаланса на теле или внутри тела человека или животного.
 Дуга большого круга

См. также 
  — белорусский футбольный клуб из Гомеля.